Osoby o tym nazwisku:
 Jonasz (wł. Władimir Zyrianow) − prawosławny duchowny, biskup
 Konstantin Zyrianow − rosyjski piłkarz
 Pawieł Zyrianow − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych